1. deild – edizione della massima serie del campionato di calcio faroese
1. deild – edizione della massima serie del campionato di calcio islandese